Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Spaanse club Real Madrid hebben getraind van 1910 tot op heden. Leo Beenhakker was de eerste Nederlandse trainer van de club, hij werd drie keer landskampioen. Guus Hiddink is de enige andere Nederlander die ooit hoofdtrainer was bij Real Madrid.

Miguel Muñoz is met veertien titels de meest succesvolle trainer uit de clubgeschiedenis. Oud-speler Zinédine Zidane kwam, verdeeld over twee periodes, aardig dichtbij. Onder zijn leiding pakte de club elf hoofdprijzen, waaronder drie keer op rij de Champions League. De Koninklijke wonnen eerder vijf keer op rij de Europacup I, maar in het Champions League-tijdperk was het nog geen enkele club gelukt om het toernooi tweemaal achter elkaar te winnen. Een ongeëvenaarde prestatie tot op heden.

Trainers

Real Madrid
Madrid
Trainers